Monopatín puede hacer referencia a:

Una tabla con cuatro ruedas sin manillar, conocida como monopatín, skate, skateboard, patinete o patineta, según la región.
Una tabla con dos ruedas con manillar, conocida como patín del diablo, o patinete, o monopatín según la región.